JMJ steht für:
 Jesus, Maria und Josef, die Heilige Familie
 Jornada Mundial da Juventude oder Journée mondiale de la jeunesse, siehe Weltjugendtag
 Lancang Jingmai Airport (IATA-Code), Flughafen im autonomen Kreis Lancang der Lahu, Yunnan, China

jmj steht für:
 Yem (Sprache) (ISO-639-3-Code), omotische Sprache im Süden Äthiopiens

Abkürzung